Giorgio Vanzetta (né le ) est un fondeur italien.

Palmarès

Jeux Olympiques

Championnats du monde

Coupe du monde 
 Meilleur classement final:  en 1982.
 Meilleur résultat: .

Naissance en octobre 1959
Fondeur italien
Champion olympique italien
Médaillé d'argent olympique italien
Médaillé de bronze olympique italien
Fondeur aux Jeux olympiques d'hiver de 1980
Fondeur aux Jeux olympiques d'hiver de 1984
Fondeur aux Jeux olympiques d'hiver de 1988
Fondeur aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Fondeur aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Champion olympique de ski de fond
Naissance à Cavalese
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 1994